Le championnat de Suède de football 1986 est la  de ce championnat.

Classement 

|}



Tour des champions

Demi-finale

Match aller

Match retour

Final

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page du championnat sur RSSSF

Championnat de Suède de football
Suede
1986 en Suède